Crăsnășeni se poate referi la:

 Localități din România
 Crăsnășeni - localitate din județul Vaslui
 Localități din Republica Moldova
 Crăsnășeni - comună din raionul Telenești